Nagykanizsa beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Nagykanizsa
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Nagykanizsa
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Nagykanizsa